"Grue" pode ser:
 Grue, comuna norueguesa de Hedmark
 Cerreto Grue, comuna italiana do Piemonte
 La Chapelle-Haute-Grue, comuna francesa de Calvados

Ver também
 Grua

Desambiguações de topônimos